JTR kan syfta på:

 JTR (musikgrupp) – ett svenskt pojkband
 JTER – IATA-kod för en flygplats på ön Santorini i Grekland, se Santorinis flygplats